Любе́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Любенко Віталій Володимирович (* 1979) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Любенко Ігор Петрович (1939-2000) — будівельник, лауреат Шевченківської премії 1984 року.